Саман:
 Саман — строительный материал из глинистого грунта, высушенного на открытом воздухе.
 Саман — одна из трех разновидностей ведийской мантры.

Имя 
 Тахмасеби, Саман — иранский и азербайджанский борец греко-римского стиля.

Топоним 
 Саман — город в Иране.
 Саман — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.

См. также 
 Саман-худат